Detta är en lista över sjöar i Västerviks kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Västerviks kommun.

Lista

Västerviks kommun
 Lista